Maurice Genevoix (1890-1980), un écrivain français ;
 Sylvie Genevoix (1944-2012), une journaliste française, fille du précédent.